Нарима́новская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Наримановская улица — улица в Москве.

Украина 
 Наримановская улица — улица в Полтаве.